Shirdi Sai Baba (1838-1918) – santo e fachiro indiano venerato da induisti e musulmani;
 Sathya Sai Baba (1926-2011) – maestro spirituale indiano; viveva a Puttaparthi, Andra Pradesh;
 Prema Sai Baba – secondo una profezia di Sathya Sai Baba, un futuro avatar di Śakti, nonché sua terza incarnazione.